Het seizoen 1999/00 was het vijftiende seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Alle 16 clubs die bij de San Marinese voetbalbond waren ingeschreven speelden op dit niveau. Deze werden ingedeeld in twee willekeurige groepen, waarbij de drie best geklasseerde uit elke groep in een play-off uitmaakten wie zichzelf landskampioen mocht noemen. Titelverdediger SC Faetano nam met een vierde plaats in zijn groep niet deel aan de nacompetitie. SS Folgore/Falciano won de finale en pakte hierdoor zijn derde landstitel op vier seizoenen tijd.

Voor het eerst in de geschiedenis van het Campionato plaatste de landskampioen zich voor de UEFA Cup.

Clubs

Eindklassement

Groep A

Groep B

Uitslagen

Play-off

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1999/00